Die Basketball-Südamerikameisterschaft 1942, die zehnte Basketball-Südamerikameisterschaft, fand zwischen dem 7. und 17. März 1942 in Santiago de Chile, Chile statt, das zum dritten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Argentiniens, die zum vierten Mal, zum zweiten Mal in Folge, den Titel erringen konnte. Außerdem hat zum ersten Mal wieder, seit 1935, der Ausrichter nicht auch die Meisterschaft gewonnen.

Abschlussplatzierung

Ergebnisse

Vorrunde
Jede Mannschaft spielte gegen jeden Gegner einmal, sodass jede Mannschaft vier Spiele (insgesamt fanden zehn Spiele statt) zu absolvieren hatte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Da Argentinien und Uruguay nach den Spielen dieselbe Anzahl an Punkten aufwiesen, wurde der Gewinner in einem Finalspiel ermittelt. Für die punktgleichen Chile und Brasilien wurde der direkte Vergleich herangezogen, wodurch Chile dritter wurde.

Finale 

Obwohl Uruguay in der Vorrunde das direkte Duell gewinnen konnte, sicherte sich Argentinien durch den Finalsieg zum vierten Mal den Titel der Südamerika-Meisterschaft. Ecuador konnte auch bei seiner zweiten Teilnahme keinen Sieg erringen.

Weblinks

FIBA-Archiv

Südamerika
Sportveranstaltung in Santiago de Chile
Sudamerikameisterschaft 1942